Szűcs Sándor (1872–1939) mérnök
 Szűcs Sándor (1903–1982) néprajzkutató
 Szűcs Sándor (1919–2005) politikus
 Szűcs Sándor (1921–1951) labdarúgó
 Szűcs Sándor (1955) sportrepülő
 Szűcs Sándor (1960) színész, szinkronszínész